Ready Player One kan vara:

 Ready Player One (roman), roman av Ernest Cline (2011)
 Ready Player One (film), film av Steven Spielberg (2018)